Гиляк:

 «Гиляк» — корвет Российского Императорского флота.
 «Гиляк» — мореходная канонерская лодка Российского Императорского флота.
 «Гиляк II» — канонерская лодка Российского императорского флота.

См. также 
 Гиляки